L'Ordre, un journal français publié entre 1871 et 1914 ;
 L'Ordre, un roman de Marcel Arland publié en 1929 ;
 L'Ordre, un film réalisé par Jean-Daniel Pollet en 1974 ;
 L'Ordre, un quotidien français fondé et dirigé par Émile Buré, publié à Paris de 1929 à 1940 et de 1945 à 1947.